Klepper est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1864–1933), homme politique américain ;
 Jochen Klepper (1903–1942), théologien allemand ;
  (1900–1991), compositeur roumain ;
  (1888–1957), homme politique allemand ;
  (1929–2008), compositeur germano-roumain.

Notes et références

Voir aussi 
 (7130) Klepper

Homonymie de patronyme germanique